

Prénom 
Madalena est le prénom de :
 Madalena Barbosa (1942 - 2008), féministe portugaise
 Madalena Felix (née en 1989), joueuse angolaise de basket-ball

Toponymes

Madalena, municipalité située dans l'État du Ceará ;
Madalena, quartier de la ville de Recife, située dans l'État du Pernambouc ;

Madalena, ville et municipalité située dans l'île de Pico et la région autonome des Açores () ;
Madalena, une des paroisses civiles de la municipalité de Madalena ci-dessus, lui ayant donné son nom ;
Madalena, une des paroisses civiles de la municipalité d'Amarante, située dans le district de Porto ;
Madalena, une des paroisses civiles de la municipalité de Chaves, située dans le district de Vila Real ;
Madalena, une des paroisses civiles de la municipalité de Lisbonne, située dans le district de Lisbonne (380 habitants) ;
Madalena, une des paroisses civiles de la municipalité de Paredes, située dans le district de Porto ;
Madalena, une des paroisses civiles de la municipalité de Tomar, située dans le district de Santarém (3500 habitants);
Madalena, une des paroisses civiles de la municipalité de Vila Nova de Gaia, située dans le district de Porto ;

Madalena, un village du district de Mé-Zóchi.

Rio de la Madalena, à Venise.

Articles connexes 
 
 

Homonymie de toponyme